

Сатай — село, Алтинсаринський район, Костанайська область
 Сатай — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Сатай — село, Узункольський район, Костанайська область